Mentz steht für:

 Mentz (Texas), gemeindefreies Gebiet im Colorado County, Texas, Vereinigte Staaten
 Hans Mentz, Sammelpseudonym für die Humorkritik des Titanic-Magazins, siehe Titanic (Magazin) #Humorkritik

Mentz ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Mentz (1882–1957), deutscher Paläograph
 Christoph Friedrich Mentz (1765–1832), Politiker und oldenburgischer Regierungspräsident
 Frida Mentz-Kessel (1878–1969), deutsche Malerin und Grafikerin
 Georg Mentz (1870–1943), deutscher Historiker
 Julius Mentz (1845–1927), deutscher Politiker, MdR
 Karl von Mentz (1853–1937), deutscher Generalleutnant
 Otto Mentz (1885–1951), deutscher Politiker (Wirtschaftspartei, DNVP)

 Walter Mentz (1875–1923), deutscher Schiffbauingenieur und Hochschullehrer
 Willi Mentz (1904–1978), deutscher Kriegsverbrecher

Siehe auch:
 Menz